Перо́н — платформа, збудована вздовж залізничної колії, біля якої зупиняється поїзд на залізничній станції.
 Перон — частина аеродрому, яка призначена для розміщення повітряних суден з метою посадки і висадки пасажирів, завантаження і вивантаження багажу, пошти і вантажів.
 Перон (архітектура, будівництво) — низька тераса з каменю, що примикає до будинку.
 Перон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен.

 Хуан Домінго Перон — президент Аргентини з 1946 до 1955 і з 1973 до 1974 року
 Марія Ева Перон — друга дружина Хуана Перона
 Ісабель Мартінес де Перон — третя дружина Хуана Перона і президент Аргентини з 1974 до 1976 року

Джерела